Pastuso puede referirse a:

Geografía 
Pastuso, grupo etnocultural que habita el suroccidente de Colombia y el norte de Ecuador.
Pastuso, gentilicio de los habitantes de San Juan de Pasto, una ciudad del sur de Colombia.

Biología 
Atelopus pastuso, especie de anfibio endémico del departamento colombiano de Nariño y el norte de Ecuador.

Literatura 
Pastuso, nombre original del oso Paddington, un personaje ficticio de la literatura británica.

Wikipedia:Desambiguación